Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Generali Ladies Linz 2005 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen im Einzel und vier Paarungen im Doppel an der Qualifikation teil, die von 22. bis 24. Oktober 2005 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2005
2005